Le mot catel est, en ancien français, une variante du mot cheptel : un seigneur détenait le droit du meilleur catel. Catel (plus exactement câtel) est aussi un patronyme : il s'agit alors de la « forme normande et picarde de château ». Équivalents du français cheptel et du français château, catel et câtel sont des formes appartenant clairement à la zone délimitée au sud par la ligne Joret.

Le terme Catel possède plusieurs significations :

Toponymes 
 Le manoir du Catel est situé à Écretteville-lès-Baons (Seine-Maritime), près d’Yvetot.

Patronyme

Allemagne 
 Louis Catel (1776-1819), architecte et décorateur d'intérieur prussien, frère du suivant.
 Franz Ludwig Catel (1778-1856), artiste peintre prussien, frère du précédent.

France 
 Guillaume Catel (1560-1626), historien français.
 Charles-Simon Catel (1773-1830), compositeur et pédagogue français ayant eu une grande part dans la fondation du Conservatoire.
 Catel Muller (née en 1964) ou simplement Catel, illustratrice et auteure de bandes dessinées, coauteur de l'album Le Sang des Valentines et de Kiki de Montparnasse.

Autre 
 Club des Acteurs de la TéléSanté est une association créée en 1997 ayant pour objectif de contribuer à la promotion et au développement de la TéléSanté en France et dans le monde.

Références